Lycurgus (Grieks:  / Lykourgos, wat men kan vertalen als Werkt-met-wolf) was de naam van verschillende personen uit de Griekse oudheid. De voornaamste waren:

Historische figuren
 Lycurgus (wetgever), legendarische wetgever van Sparta (Griekenland)
 Lycurgus (Athene) (396 v.Chr.-323 v.Chr.), Atheens politicus
 Lycurgus van Sparta, koning van Sparta aan het einde van de 3e eeuw v.Chr.
 Lykourgos Logothetis, leider van Samos in de Griekse Onafhankelijkheidsoorlog (1772–1850)

Mythologie
 Lycurgus van Arcadië, koning
 Lycurgus van Nemea, koning
 Lycurgus (Thracië), legendarische koning van Thracië, die zich verzette tegen de invoer van de Dionysos-cultus in zijn land
 Lycomedes of Lycurgus bij Homerus
 Lycurgus, zoon van Pronax
 Lycurgus, zoon van Heracles bij Toxicrate, dochter van Thespius
 Lycurgus, een vrijer van Hippodamia

Plaatsen
 Lycurgus (Iowa),
 Lycurgus (New York), een fictieve locatie in de roman An American Tragedy

Varia
 Lycurgus (Peter Lang album)
 Lycurgus (voetbalclub), een Groningse voetbalclub
 Lycurgus (volleybalclub), een Groningse volleybalclub, afgesplitst van de voetbalclub
 Lycurgusbeker, een Romeinse beker welke afhankelijk van het licht groen of roodkleurig is